Les Deux Mères – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 Les Deux Mères – film del 1913 diretto da Henri Pouctal